Le championnat du monde de squash féminin 1983 se déroule à Perth du 23 au 28 octobre 1983. Vicki Cardwell remporte le titre en battant Rhonda Thorne en finale.

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes 
Susan Devoy remporte la troisième place en battant Carin Clonda 3 jeux à 1.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 1983
 Championnats du monde de squash

Liens externes 

1983
Squash féminin
Squash féminin 1983
Monde féminin 1983
Monde féminin
Sport en Australie en 1983
Sport en octobre 1983